Wunsch steht für:

 Wunsch, Begehren oder Verlangen nach einer Sache oder einer Fähigkeit

Wunsch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wunsch (* 1944), deutscher Sozialpädagoge und Buchautor
 Ali Wunsch-König (1927–2008), deutsche Theaterschauspielerin, Gründerin und Leiterin der Neuen Münchner Schauspielschule
 Alois Wunsch, deutscher Landrat
 Axel Wunsch (* 1941), deutscher Maler und Grafiker
 Carl Wunsch (* 1941), amerikanischer Ozeanograph
 Carl Anton Wunsch (1790–1853), deutscher Mediziner
 Eva Wunsch-Weber (* 1964), deutsche Bankmanagerin und Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank
 Ferry Wunsch (1901–1963), österreichischer Komponist, Kapellmeister, Pianist
 Frank Wunsch (* 1945), deutscher Jazzpianist
 Franz Wunsch (1922–2009), österreichischer Aufseher im KZ Auschwitz
 Gerhard Wunsch (1924–2020), deutscher Professor für Elektrotechnik
 Hedwig Wunsch (1934–2016), österreichische Tischtennisspielerin
 Herbert Wunsch (1917–1970), österreichischer Tischtennisspieler

 Johann Jakob von Wunsch (1717–1788), preußischer General
 Marie Wunsch (1862–1898), österreichische Malerin
 Matthias Wunsch, deutscher Philosoph
 Nicholas Wunsch (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Noah Wunsch (* 1970), deutscher Maler, Fotograf und Modeschöpfer
 Oskar Wunsch (1862–1940), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Richard Wunsch (1869–1911), deutscher Mediziner, Leibarzt am koreanischen Kaiserhof
 Svenja Wunsch (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Vanessa Wunsch (* 1971), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Walther Wunsch (1900–1982), deutscher Ingenieur